Серге́й И́горевич Богда́нов (род. , Ленинград, СССР) — советский и российский , доктор филологических наук (1998), профессор, член-корреспондент РАО (2016). Исполняющий обязанности академика-секретаря Отделения российской словесности Российской академии образования, член Правления фонда «Русский мир», член правления Российского общества преподавателей русского языка и литературы.

Ректор Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (2016–2021).

Биография 
Окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Русский язык и литература» (1977).

Сфера научных интересов: общее языкознание, теория современного русского языка. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию «Собственно морфемный анализ и морфологическая интерпретация структурно элементарной лексики русского языка», в 1998 году — докторскую диссертацию «Форма слова и морфологическая форма».

С 1980 по 1995 год — заместитель декана, с 1998 по 2010 год — декан филологического факультета СПбГУ.

С 2010 по 2016 год — проректор по обеспечению реализации образовательных программ и осуществлению научной деятельности по направлениям востоковедение, африканистика, искусства и филология Санкт-Петербургского государственного университета.

С 2016 по август 2021 года — ректор Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Избран на должность в октябре 2017 года, утверждён 25 января 2018 года приказом Министра образования и науки РФ О. Ю. Васильевой (№ 12-07-03/04 от 24.01.2018 г.).

Исполняющий обязанности академика-секретаря Отделения российской словесности Российской академии образования, член Правления фонда «Русский мир» (ранее — заместитель председателя фонда), член правления Российского общества преподавателей русского языка и литературы (был председателем наблюдательного совета РОПРЯЛ); был председателем Ревизионной комиссии МАПРЯЛ. Член Совета по культуре речи при губернаторе Санкт-Петербурга.

Под руководством С. И. Богданова реализован ряд научных и издательских проектов, среди них — «Российский гуманитарный словарь» (в 3-х томах), энциклопедия «Три века Санкт-Петербурга», серия словарей «Давайте говорить правильно», «Школьный энциклопедический словарь», «Комплексный нормативный словарь» и другие.

Инициатор и создатель первого Парка современной скульптуры в Санкт-Петербурге на территории Василеостровского учебно-научного комплекса СПбГУ — во дворе Филологического факультета и рядом с ним.

Награды и звания 
Награждён:
 грамотой Министерства общего и профессионального образования (1999),
 медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени  (2005),
 нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессионального образования РФ»  (2007).
Удостоен:
 премии Президента РФ в области образования (за 2003 год),
 благодарности Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу  (2010).

Примечания 

Лингвисты России
Русисты
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Деканы филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Ректоры Российского государственного педагогического университета
Авторы энциклопедий и словарей